Sanchís ou Sanchis est un patronyme , équivalent du patronyme castillan Sánchez et du portugais Sanches, autrement dit fils de Sancho (Sanç en catalan ; du latin sanctus, saint). Il est notamment porté par les personnalités suivantes :
 Carlos Ribera Sanchís (1906-1976), peintre et critique d'art espagnol ;
 Manuel Sanchis Guarner (1911-1981), philologue, historien et écrivain espagnol de langue catalane ;
 Manuel Sanchís Hontiyuelo (né en 1965), footballeur espagnol ;
 Manuel Sanchís Martínez, (né en 1938), footballeur espagnol ;
 Michel Sanchis, (né en 1951), judoka français.
Patronyme hispanique